Jubilee Bridge ist der Name folgender Brücken:

 Jubilee Bridge (Barrow-in-Furness), Brücke in the United Kingdom
 Jubilee Bridge (Indien), Brücke in Indien
 Jubilee Bridge (Innisfail), Brücke in Innisfail, Queensland, Australia
 Jubilee Bridge (Singapur), Brücke in Singapore
 Jubilee Bridge (Stockton-on-Tees), Brücke in the United Kingdom
 Jubilee Bridge (Queensferry), Brücke in Wales